Lexington har flere betydninger:

 Amerikanske byer
 Lexington, Kentucky, den største "Lexington"
 Lexington, Massachusetts, den ældste amerikanske "Lexington"
 Lexington, Alabama
 Lexington, Californien, nu en spøgelsesby
 Lexington, Georgia
 Lexington, Illinois
 Lexington, Indiana
 Lexington, Carroll County, Indiana
 Lexington, Kansas
 Lexington, Maine
 Lexington, Michigan
 Lexington, Minnesota
 Lexington, Mississippi
 Lexington, Missouri
 Lexington, Nebraska
 Lexington, New York
 Lexington, North Carolina
 Lexington, Ohio
 Lexington, Oklahoma
 Lexington, Oregon
 Lexington, South Carolina
 Lexington County, South Carolina
 Lexington, Tennessee
 Lexington, Texas
 Lexington, Virginia
 Lexington (plantation), Virginia
 Lexington Avenue (Manhattan), en gade i New York City

Skib
 USS Lexington (CV-2) – amerikansk hangarskib under 2. verdenskrig som blev sænket af japanerne.